Nanba bezeichnet:

 Nanba (Pingwu) (南坝镇), Großgemeinde im Kreis Pingwu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nanba (Xuanhan) (南坝镇), Großgemeinde im Kreis Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nanba (Yongchang) (南坝乡), Gemeinde im Kreis Yongchang in der chinesischen Provinz Gansu

Nanba ist der Familienname von:
 Hideki Nanba (* 1976), japanischer Rugby-Union-Spieler